Salentini o Sallentini – antica popolazione preromana stanziata lungo il versante ionico del Salento
salentini – abitanti del comune italiano di Salento